Municipio de Sumpter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sumpter (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Bradley.
 Municipio de Sumpter (condado de Cumberland, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Sumpter (condado de Wayne, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wayne.